Gugelmann

 ist der Familienname von
 Arnold Gugelmann, Schweizer Politiker (FDP) (1902–1917)
 Johann Friedrich Gugelmann (1829–1898), Industrieller und Schweizer Politiker (Liberale) (1879–1890)
 Paul Gugelmann (1929–2022), Schweizer Künstler

 bezeichnet das ehemalige Gugelmann-Areal in Roggwil BE

Siehe auch:

 Guglmänner, einen bayrischen Geheimbund
 Kugelmann